Groda eller grodor kan syfta på:

 Grodor – ett samlingsnamn för vissa arter i ordningen stjärtlösa groddjur och är ingen enhetlig taxonomisk grupp
 Groddjur – en klass ryggradsdjur
Äkta grodor – en familj stjärtlösa groddjur
 Rana (släkte) – ett släkte grodor inom familjen äkta grodor
Vanlig groda – en grodart i släktet Rana som tillhör brungrodorna
Pipagrodor – en familj (biologi) primitiva, tunglösa groddjur
Groda (citat) – ett dumt, grovt felaktigt eller platt yttrande eller påstående, som beror på okunnighet eller bristande eftertanke
Grodan (skulptur) – en skulptur av en sittande kvinnofigur, första skissen utförd i gips av Per Hasselberg i Paris 1887
Grodorna (pjäs) – en pjäs från 405 f.Kr. av den grekiske författaren Aristofanes